Adolf Bechtold (1926-2012), joueur de football allemand.
 Gottfried Bechtold (1947-), sculpteur autrichien.
 John Bechtold, avocat et homme politique américain.
 Karl K. Bechtold avocat, officier de marine et homme politique américain.